Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2019 est l'édition 2019 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 11 au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série.

La finale oppose les deux meilleurs joueurs sud-américains et la tête de série  Miguel Ángel Rodríguez s'impose face à Diego Elías.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport au Guatemala en 2019
Squash en 2019
Sport en mai 2019
Sport en juin 2019